Miejscowości w USA:
 Hooksett – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Hooksett – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack

Gminy w USA:
 Hooksett (ang. Hooksett Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack